Jan Rakowski (?-1580) – towarzysz husarski, podstarości wiski, trukczaszy królewski, poseł
 Jan Rakowski (zm. 1629) – podkomorzy wiski
 Jan Wojciech Rakowski (zm. 1639) – podskarbi nadworny litewski, wojewoda witebski i brzeskolitewski
 Jan Rakowski (zm. ok. 1659) – biskup pomocniczy chełmiński
 Jan Nepomucen Rakowski (1898-1962) – polski altowiolinista
 Jan Michał Rakowski (1859-1939) – polski działacz narodowy, pisarz i dziennikarz